Елена Чаусова:
 Чаусова, Елена Ефимовна (родилась 30 июля 1957 года) — советская баскетболистка, чемпионка мир 1983 года. 
 Чаусова, Елена Петровна (родилась 26 июня 1981 года) — российская гандболистка, выступавшая на позиции разыгрывающей, чемпионка мира 2001 года, заслуженный мастер спорта России.